Głową w mur − powieść autorstwa Rafała W. Orkana z 2009 roku
 Głową w mur − dramat psychologiczny w reżyserii Fatiha Akına z 2004 roku
 Głową w mur − amerykański serial telewizyjny z 2011 roku